Перакский человек () — хорошо сохранившийся скелет австрало-меланезоида (10—11 тыс. лет тому назад). Обнаружен в ходе раскопок, осуществлявшихся группой археологов Университета наук Малайзии во главе с Зурайной Маджид в пещере Гуа Гунунг Рунтух (штат Перак) в 1990—1992 годах.

Это единственный в мире скелет доисторического человека с врождённой деформацией — укороченными средними фалангами пальцев. Рост 157 см, возраст 30—55 лет. Вместе с ним найдены каменные орудия и раковины съедобных моллюсков.

Литература 
 Manusia Perak. 10, 000 B.P. VCD. Kuala Lumpur: Jabatan Muzium dan Antikuiti Malaysia, 2002.
 Zuraina Majid. Archeology in Malaysia (Arkeologi di Malaysia). Pulau Pinang: Pusat Penyelidikan Arkeologi Malaysia, Universiti Sains Malaysia, 2003.
 Zuraina Majid. The Perak man and other prehistoric skeletons of Malaysia. Pulau Pinang: Universiti Sains Malaysia, 2005

Примечания 

Археология в Малайзии
Ранние популяции человека разумного
Животные по алфавиту
Антропогенез